

Phylogénétique 
 clade, un groupe monophylétique.

Patromyne 
 Emil Clade, pilote allemand de la seconde guerre mondiale.